Meslay (Calvados), municipi al departament de Calvados (regió de Normandia, França)
 Meslay (Loir i Cher), municipi al departament de Loir i Cher (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Meslay-le-Grenet, municipi al departament d'Eure i Loir (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Meslay-du-Maine, municipi al departament de Mayenne (regió de País del Loira, França)
 Meslay-le-Vidame, municipi al departament d'Eure i Loir (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Cantó de Meslay-du-Maine, cantó al districte de Laval (departament de Mayenne, França)
 Parçay-Meslay, municipi al departament d'Indre i Loira (regió de Centre – Vall del Loira, França)